|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van New Haven (officieel Connecticut Open) van 2014 vond plaats van 17 tot en met 23 augustus 2014 in de Amerikaanse plaats New Haven. Het was de zeventiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond. Het was het laatste toernooi in de 2014-editie van de US Open Series.

Enkelspel 
Titelverdedigster Simona Halep was als eerste geplaatst. Zij werd in de tweede ronde uitge­schakeld door de ongeplaatste Slowaakse Magdaléna Rybáriková, die vervolgens tot de finale wist door te dringen.

Het tweede reekshoofd, Petra Kvitová uit Tsjechië, won het toernooi. Zij versloeg in de finale Rybáriková in twee sets. Kvitová wist voor de tweede keer het toernooi van New Haven op haar naam te schrijven, na een eerdere zege in 2012. Het was haar dertiende WTA-titel, de tweede van 2014.

De Belgische Kirsten Flipkens, die middels een wildcard tot het toernooi was toegelaten, bereikte de kwartfinale. Daarin moest ze haar meerdere erkennen in de Australische Sam Stosur, die eveneens via een wildcard was binnengekomen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Sania Mirza (India) en Zheng Jie (China) hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven.Mirza en haar Zuid-Afrikaanse partner Cara Black waren het eerste reekshoofd – zij werden in de tweede ronde uitgeschakeld.Zheng speelde samen met de Taiwanese Chan Hao-ching – zij waren als vierde geplaatst, en strandden al in de eerste ronde.

Het ongeplaatste duo Andreja Klepač / Sílvia Soler Espinosa won het toernooi. Zij versloegen in de finale het eveneens ongeplaatste koppel Marina Erakovic en Arantxa Parra Santonja in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Klepač had daarnaast twee eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Soler Espinosa geen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

New Haven 2014
New Haven